Getashen kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Getazat, ort, Ararat, 
 Getasjen, Armavir,

Azerbajdzjan 

 Mixaylovka, ort, Goygol Rayon, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar